Завтрак:
 Завтрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

См. также 
 Клуб «Завтрак»